Een stad in Chili, zie Curicó (stad)
 Een provincie van Chili, zie Curicó (provincie)